A Dimény régi magyar családnév. Apanév, amely a Damján régi egyházi személynévből ered.

Híres Dimény nevű személyek 
 Dimény Áron (1975) színész
 Dimény Imre (1922) Széchenyi-díjas agrármérnök, politikus, az MTA tagja
 Dimény István (1913–1973) író, újságíró
 Dimény József (19. század) református lelkész
 Dimény Lajos (?–?) labdarúgóedző

Források

Magyar családnevek